Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1991 года () прошёл в городе Драхтен с 23 марта по 6 апреля.

Чемпион — Роб Клерк (17 очков), второе место присуждено троим, набравшим по 16 очков: Хендрику ван дер Зее, Хейну Мейеру и Герарду Янсену. Третье место не присуждалось.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей, и партиями

1991 год в шашках

Март 1991 года
Апрель 1991 года
Спорт в Нидерландах в 1991 году